«Каша-Катуве-Тент-Рокс» () — национальный монумент в США, находящийся в 60 км к юго-западу от Санта-Фе в штате Нью-Мексико близ города Кочити, на высоте 1730—1950 м над уровнем моря. Местность причислил к Национальным монументам президент Билл Клинтон в январе 2001 года, незадолго до своей отставки.

Местные скалы известны под названием «Скалы-Палатки». Такой необычной формой они обязаны своему происхождению из осаждений вулканических пород и пепла, подвергшихся эрозии.

Доступ к скалам является платным и открыт только днём. Памятник находится в управлении губернатора Кочити — общины индейцев-пуэбло.

Ссылки 
 
 
 Geologic Tour for Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources 
 More Hiking Information for Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument 
 History and Driving Suggestions for Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument 
 Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument on TripAdvisor 

Горные хребты США
Горы Нью-Мексико
Национальные памятники США в Нью-Мексико
Охраняемые природные территории, основанные в 2001 году
Пуэбло
География округа Сандовал